Svinasjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Svinasjön, Skåne, sjö i Hässleholms kommun,  (0,77 ha)
Svinasjön (Hjälmseryds socken, Småland), sjö i Sävsjö kommun,  (1,13 km²)
Svinasjön (Korsberga socken, Småland), sjö i Vetlanda kommun,  (9,75 ha)
Svinasjön, Västergötland, sjö i Skövde kommun, 
Svinasjön, Uppland, sjö i Heby kommun,  (25,3 ha)

Se även
Svinsjön

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn